Pontotoc County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Pontotoc County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Pontotoc County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma